Moore Yaski Sivan architects, ou MYS architects, est un cabinet d' architecture en Israël. Il a été fondée en 1965 par Avraham Yaski et a participé à certains des projets de gratte-ciel les plus en vue du pays, tels que le centre Azrieli, les tours YOO et les tours Tzameret .

L'entreprise 
MYS architectes est issu de la fusion du cabinet Yaski-Sivan Architects, dirigé par Yossi Sivan et Avraham Yaski, et du cabinet Moore Architects, dirigé par Yitzhak Moore et Amihud Moore, intervenue en 2006. Depuis 2019, MYS Architects est le plus grand cabinet d'architecture d'Israël, comptant environ  professionnels.

Projets 

Le palmarès de MYS Architects comprend des gratte-ciels résidentiels et de bureaux, des centres commerciaux, des centres médicaux, des hôtels, pour la plupart avec un design urbain. Ils ont aussi des projets entrepris dans des pays du monde entier, tels que l'Angleterre, la Grèce, Chypre, le Vietnam, l'Inde, la Pologne, la Roumanie, la Serbie, l'Ukraine, Russie, Albanie, Bosnie, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan et Monténégro.

MYS architectes a été impliqué dans les projets suivants :

Références

Liens externes 

 Site officiel

Agence d'architecture
Entreprise ayant son siège en Israël